Un enemic del poble, peça teatral escrita per Henrik Ibsen publicada el 1882
 Un enemic del Poble, revista catalana en català publicada de 1917 a 1919
 L'enemic del poble, pel·lícula dirigida per George Schaefer, estrenada el 1976, basada en l'obra d'Ibsen.